A 2ª edição do Campeonato Africano Júnior de Atletismo foi organizado pela Confederação Africana de Atletismo no período de 20 a 22 de julho de 1995, em Bouaké na Costa do Marfim. Foram disputadas 36 provas.

Medalhistas

Masculino

Feminino

Ligações externas 
  Site da Confederação Africana de Atletismo (CAA)

1995
África
1995 na Costa do Marfim
África